Marsa steht für:
 Marsa, eine Stadt auf Malta
 Marsa (Aude), eine Gemeinde in Frankreich
 Rina Marsa (1904–?), russischstämmige Schauspielerin

La Marsa steht für:
 La Marsa, eine Stadt in Tunesien

Marsá steht für:
 Marsá, eine Gemeinde in Spanien

Siehe auch:
 Mârșa (Begriffsklärung, Orte in Rumänien)